ISO 9 (anglicky Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters – Slavic and non-Slavic languages, v českém překladu Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky) je mezinárodní standard ISO pro transliteraci cyrilice do latinky aktuálně ve vydání z roku 1995. V poslední verzi se jedná o důsledně bijektivní (tedy pro jeden znak původní abecedy je zaveden znak v transliterační latince) systém transliterace pro cyrilici všech jazyků, což je docíleno obohacením latinky o bohatý systém diakritiky.

Převodní tabulka

Adaptace jako národní standardy 
Důležité je přijetí standardu ISO 9 jako standard GOST 7.79 vytvářený Ruskem a přejímaný i dalšími státy, v kterých se používají jazyky zapisované cyrilicí (Společenství nezávislých států, tedy Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán).

Přijat byl i v jiných státech. V Německu je přijat systém DIN 1460:1982, což je adaptace ISO/R 9:1968 pro slovanské cyrilice a v roce 2010 byl standard doplněn a aktualizován DIN 1460-2:2010, který přejímá standard ISO 9:1995 pro neslovanské cyrilice.

V Česku byl standard přijat roku 2003 jako ČSN ISO 9 (ČSN 01 0185:2002), ovšem knihovny tento systém nepoužívají a zůstaly u staré normy ČSN 01 0185:1977.

Vydání 
 ISO/R 9:1954. International system for the transliteration of Cyrillic characters. In: Unesco bulletin for libraries 10 (1956), S. 135–137. – .
 ISO/R 9:1968. International system for the transliteration of Slavic Cyrillic characters. In: Information transfer. 2nd edition. Genève: ISO, 1982 (ISO standards handbook 1), S. 13–18. – .
 ISO 9:1986. Documentation – Transliteration of Slavic Cyrillic characters into Latin characters. In: Documentation and information. 3rd edition. Genève: ISO, 1988 (ISO standards handbook 1), S. 353–360. – .
 ISO 9:1995. Information and documentation – Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters – Slavic and non-Slavic languages. In: Bibliotheks- und Dokumentationswesen. Berlin: Beuth, 2002 (DIN-Taschenbuch 343), S. 230–245. – .

Reference 

9
Cyrilice
Převody písma